Микули — фамилия:

 Микули, Анатолий Францевич (1882—1938) — русский советский музыкант, живописец, поэт.
 Микули, Кароль (1821—1897) — польский виртуозный пианист, композитор, дирижёр и педагог.